Můstek steht für:
 Můstek (Berg), Berg im Böhmerwald
 U-Bahnhof Můstek, Prag